«Hydra» — шостий студійний альбом нідерландського симфо-метал-гурту Within Temptation. Реліз відбувся 22 січня 2014 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Шарон ден Адель — вокал
 Роберт Вестерхольт — гітари, гроулінг в треках 6 & 9
 Рюд Адріанюс Йолі — гітари
 Стефен ван Хастрегт — гітари
 Мартейн Спиренбюрг — клавішні
 Йерун ван Вен — бас-гітара
 Майк Колен — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Within Temptation
Альбоми Nuclear Blast
Альбоми Dramatico
Альбоми BMG Rights Management
Альбоми Universal Music Group
Альбоми симфонічного металу
Альбоми готичного металу
Альбоми павер-металу